Zawody w skokach narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1995 odbywały się od 12 do 18 marca 1995 na skoczni normalnej i dużej w kompleksie Big Thunder Ski Jumping Center w kanadyjskim Thunder Bay. Złote medale w zawodach indywidualnych wywalczyli Japończyk Takanobu Okabe (skocznia normalna) i Norweg Tommy Ingebrigtsen (skocznia duża). W zawodach drużynowych na skoczni dużej triumfowała reprezentacja Finlandii.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (12.03.1995)

Konkurs drużynowy na skoczni K-120 (16.03.1995)

Konkurs indywidualny na skoczni K-120 (18.03.1995)

Bibliografia 
 
 
 

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1995 w sportach zimowych